De Umbro Cup was een vriendschappelijke internationale voetbalcompetitie, die in juni 1995 plaatsvond in Engeland. Het toernooi diende als repetitie voor Engeland in het kader van het EK 1996 dat de zomer daarop georganiseerd werd in het Britse land. Er werd in de volgende stadions gespeeld: Wembley Stadium, Elland Road, Goodison Park, Villa Park en City Ground.

Gastland Engeland, Zweden, Japan en wereldkampioen Brazilië namen deel aan het toernooi. Brazilië werd uiteindelijk kampioen nadat het alle drie zijn wedstrijden won.

Resultaten

Engeland – Japan

Brazilië – Zweden

Japan – Brazilië

Engeland – Zweden

Zweden – Japan

Engeland – Brazilië

Eindklassement

Doelpuntenmakers 
3 doelpunten
  Kennet Andersson
2 doelpunten
  Edmundo
  Zinho
  Darren Anderton
  David Platt
  Håkan Mild
1 doelpunt
  Juninho Paulista
  Roberto Carlos
  Ronaldo
  Graeme Le Saux
  Teddy Sheringham
  Hisashi Kurosaki
  Masami Ihara
  Toshiya Fujita

Umbro Cup